St. Willibrordcollege (Goes)
 Sint Willibrordus College (Katwijk)